Ореске могу бити:

 Ореске (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Ореске (Скалица), насељено мјесто у округу Скалица, Трнавски крај, Словачка Република